Le sigle E574  peut désigner:
 E574, numéro E de l'acide gluconique, un régulateur alimentaire de pH (additif alimentaire) ;
 Route européenne 574 reliant Bacău à Craiova en Roumanie.